Hendrik van Brunswijk-Lüneburg (bisschop), als Hendrik III bisschop van Hildesheim, 1331-1362
Hendrik de Milde van Brunswijk-Lüneburg, bijgenaamd de Milde, regeerperiode 1373-1416, verwierf Lüneburg in 1409
Hendrik I van Brunswijk-Wolfenbüttel, bijgenaamd de Oude, regeerperiode 1495-1514
Hendrik II van Brunswijk-Wolfenbüttel, bijgenaamd de Jonge, regeerperiode 1514-1568